Vor Frelsers Sogn (dt. Kirchspiel Unseres Heilands) ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:
 
 Vor Frelsers Sogn (Aalborg Kommune)
 Vor Frelsers Sogn (Esbjerg Kommune)
 Vor Frelsers Sogn (Horsens Kommune)
 Vor Frelsers Sogn (Københavns Kommune)
 Vor Frelsers Sogn (Vejle Kommune)